El término venera puede referirse, en esta enciclopedia:

 en la indumentaria, a una venera, insignia de una orden; puede aplicarse a las cruces bordadas sobre el pecho, al igual que la encomienda, aunque tiene una acepción más frecuente referida a las cruces que cuelgan del lazo de las bandas o bandines;
 a una venera, concha de molusco, usada simbólicamente por los peregrinos del Camino de Santiago;
 a una venera, dulce típico del occidente asturiano, frecuentemente hecho con pasta de almendra, huevo y azúcar;
 al Programa Venera, serie de sondas soviéticas enviadas a Venus;
 a una venera, elemento decorativo de un edificio;
 de veneración, culto.

Enlaces externos